Ballangen (gemeente), een gemeente in Noorwegen
 Ballangen (plaats), een plaats in bovengenoemde gemeente